Spirit-Klasse bezeichnet

 Spirit-Klasse (1980), eine Fährschiffsklasse der Townsend Thoresen
 Spirit-Klasse (1992), eine Fährschiffsklasse der BC Ferries
 Spirit-Klasse (2000), eine Kreuzfahrtschiffsklasse der Carnival Corporation